Ел Капитан има више значења:

 Ел Капитан (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Капитан (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капитан (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капитан, Сан Елијас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Капитан (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Капитан (Сан Херонимо Тавиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капитан (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капитан (Мијер), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капитан (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капитан (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капитан (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику